Motyle:
 Zwójka siewkóweczka, zwójka kiełkóweczka 
 Zwójka zieloneczka 
 Zwójka odrośleczka
 Ślimaki:
 Zwójka – polska nazwa rodzajów ślimaków morskich Voluta i Busycon